Ripault est un nom de famille français notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Jacques Ripault (1953–2015), architecte français ;
 
 Louis Ripault (1775–1823), philologue, bibliothécaire et antiquaire français ;
 Louis Ripault (1877–1953), homme politique français.

Notes et références

Voir aussi 
 Joseph Louis Ripault-Desormeaux (1724–1793), historien français ;
 Louis-François Ripault de La Cathelinière (1768–1794), militaire français.

Patronyme français